Die Avon Championships of Kansas City 1982 waren ein Tennisturnier der Damen in Kansas City, Kansas. Das Teppichplatzturnier war Teil der WTA Tour 1982 und fand vom 8. bis 14. Februar 1982 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1982
Tennisturnier in Kansas City (Kansas)